Манкент — название населённых пунктов в Казахстане:

 Манкент — село в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области.
 Манкент — до 2018 г. название села Байтерек в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области.